Delaware – stan w USA
 Delaware – zatoka Oceanu Atlantyckiego, w USA
 Delaware – rzeka w USA
 Delawarowie – plemię Indian Ameryki Północnej
Miejscowości w USA:
 Delaware – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Delaware – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Delaware – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Nowata
 Delaware – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Delaware – jednostka osadnicza w stanie New Jersey, w hrabstwie Warren
Gminy w USA:
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Logan
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Delaware
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hamilton
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Delaware
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Polk
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sac
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jefferson
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Leavenworth
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wyandotte
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Grant
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Shannon
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Delaware (ang. Delaware Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Sullivan
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Defiance
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Delaware
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Juniata
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northumberland
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Pike
 Delaware (ang. Delaware Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lincoln
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) – w stanie Nowy Jork
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) – w stanie Oklahoma
 hrabstwo Delaware (ang. Delaware County) – w stanie Pensylwania